Creekside kan syfta på:
Creekside, Kentucky – en ort i Jefferson County, Kentucky, USA
Creekside, Pennsylvania – ett område i Indiana County, Pennsylvania, USA
 Creekside Village –  ett område i Whistler Blackcomb